Oatlands kan syfta på:

 Oatlands, New South Wales – en ort i New South Wales, Australien
 Oatlands, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Oatlands, Skottland – en ort i Glasgow, Skottland
 Oatlands, Surrey – en ort i Surrey, England
 Oatlands, Tasmanien – en ort i Tasmanien, Australien
 Oatlands, Virginia – en ort i Loudoun County, USA